Зчеплення або конкатенація — операція об'єднання ланцюжків символів в один ланцюжок; у системах обробки інформації – об'єднання двох послідовностей (рядків, файлів) в одну.
 Зчеплення або адгезія — взаємне прилипання двох різнорідних твердих тіл або рідин при їхньому контакті.
 Зчеплення (механіка) - механізм автомобіля або трактора, що з'єднує двигун із трансмісією та дає змогу тимчасово роз'єднувати їх під час перемикання передач, гальмування і зупинки.